Мост Фридриха Эберта () — мосты, названные в честь первого президента Веймарской республики Фридриха Эберта. Расположены в Германии.

 Мост Фридриха Эберта (Бонн) — мост через Рейн в Бонне.
 Мост Фридриха Эберта (Дуйсбург) — мост через Рейн в Дуйсбурге. 
 Мост Фридриха Эберта (Мангейм) — мост через Неккар в Мангейме.
 Мост Фридриха Эберта (Ашаффенбург) — мост через Майн в Ашаффенбурге.
 Мост Фридриха Эберта — название моста Мира в Плауэне в 1945—1973 гг.